Лейк-Бентон (город, Миннесота) — город в округе Линкольн, штат Миннесота, США.
 Лейк-Бентон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США.